Pfleumer ist der Nachname einer österreichisch-deutschen Erfinder- und Patentinhaber-Familie (siehe Fritz Pfleumer#Erfinderfamilie Pfleumer):

 Robert Pfleumer (1848–1934), preußisch-österreichischer Erfinder und Patentinhaber zur Kraftfahrzeugreifen-Füllung und Schaumstoff-Herstellung, Vater
 Kinder von Robert Pfleumer:
 Mimi Pfleumer (* 1877), salzburgische Patentinhaberin zur Kraftfahrzeugreifen-Füllung und Schaumstoff-Herstellung
 Hanns (auch Hans) Pfleumer (* 1880), österreichisch-US-amerikanischer Erfinder und Patentinhaber zur Kautschuktechnik
 Fritz Pfleumer (1881–1945), österreichisch-deutscher Ingenieur und Erfinder, Patentinhaber u. a. zur Magnettontechnik, Schaumstoff-Herstellung, Holzverdichtung
 Hermann Pfleumer (auch Herman; 1882 – unsicher: 20. Jahrhundert), österreichisch-deutscher Techniker und Erfinder, Patentinhaber u. a. zur Holzverdichtung, Presskörpern, siehe Fritz_Pfleumer#Erfinderfamilie_Pfleumer
 Mizzi Pfleumer (* 1889), salzburgische Patentinhaberin zur Kraftfahrzeugreifen-Füllung und Schaumstoff-Herstellung